Андрюс Гедгаудас (; 18 сентября 1978, Каунас, Литовская ССР, СССР) — литовский футболист, полузащитник.

Биография

Клубная карьера 
Первым профессиональным клубом был «Атлантас». Позже играл за польский «Видзев». После чего вернулся на родину, где играл за «Атлантас». С 2001 года по 2002 год играл в донецком «Металлурге».

В 2003 году перешёл в «Каунас». По итогам чемпионата Литвы 2004 «Каунас» стал чемпионом. Гедгаудаса признали лучшим игроком турнира, он набрал в голосовании Литовской футбольной федерации 229 очка, и опередил Повиласа Лукшиса и партнёра по команде Мантаса Савенаса. Затем играл в клубах: «Томь», «Атлантас», «Интер» (Баку). В сезоне 2008/09 играл за немецкий клуб «Райн-ам-Лех».

Играет в сезоне 2013 за FK Klaipedos Granitas, клуб 1-й лиги Литвы.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Литвы до 19 лет и молодёжную сборную до 21 года. В сборной Литвы играл с 2003 года по 2007 год, провёл 12 матчей и забил 1 гол за сборную.

Достижения

Командные 
 Чемпион Литвы (1): 2004
 Серебряный призёр чемпионата Азербайджана (1): 2009/10
 Финалист Кубка Азербайджана (1): 2008/09

Личные 
 Лучший игрок чемпионата Литвы (1): 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Литвы
Игроки сборной Литвы по футболу
Игроки сборной Литвы по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Кареда»
Игроки ФК «Видзев»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Спартак» Ереван
Игроки ФК «Каунас»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Шамахы»
Игроки ФК «Банга»
Игроки ФК «Таурас»
Игроки ФК «Шилуте»